Михаил Гурвич:
 Гурвич, Михаил Абрамович (1905? — после 1954) — советский юрист, автор учебника по советскому финансовому праву.
 Гурвич, Михаил Давидович (более известен под фамилией Яснов; 1946—2020) — русский детский писатель, поэт и переводчик.